Fula kan henvise til:
 Fulaniere – folkeslag i Afrika
 Fulfulde – sprog som blandt andet tales af fulaniere